Gerry Weber Open 2009 — 17-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в немецком городе Халле и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2009 году турнир прошёл с 6 по 14 июня. Соревнование продолжало европейскую серию травяных турниров, подготовительную к Уимблдону.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Роджер Федерер
 в парном разряде —  Миша Зверев и  Михаил Южный

Общая информация 
Первым сеянным в одиночном соревновании стал Новак Джокович (№ 4 в мире на тот момент) и серб частично подтвердил свой статус, добравшись до решающего матча. Борьба же в решающем матче сложилась не в его пользу: его соперник — Томми Хаас, попавший в сетку соревнования лишь по специальному приглашению от организаторов, отдал сербу лишь сет, выиграв свой первый за последние 27 месяцев титул на подобном уровне. Джокович же во второй раз в своей карьере добрался до титульного матча соревнования основного тура на травяном покрытии и, как и в первый раз, уступил. Представители Германии выиграли домашний турнир впервые за девять сезонов, до этого уступив три финала.

Парный приз также порадовал местных болельщиков: из восьми теннисистов, составивших две полуфинальные пары, семь представляли Германию, а титул, в итоге, достался альянсу Кристофер Кас / Филипп Кольшрайбер, переигравшему в решающей игре Марко Кьюдинелли и Андреаса Бека. Все три сеянные команды покинули турнир уже в стартовом раунде. Прошлогодние чемпионы — Миша Зверев и Михаил Южный — не защищали свой титул, но немец принимал участие в турнире (в паре с соотечественником Николасом Кифером) и дошёл до полуфинала, где отказался от борьбы из-за проблем со здоровьем у партнёра.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Томми Хаас обыграл  Новака Джоковича со счётом 6-3, 6-7(4), 6-1.
 Хаас выигрывает 1-й титул в сезоне и 12-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Джокович уступает 4-й финал в сезоне и 10-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
  Кристофер Кас /  Филипп Кольшрайбер обыграли  Андреаса Бека /  Марко Кьюдинелли со счётом 6-3, 6-4.
 Кас выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Кольшрайбер выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 6-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Gerry Weber Open
 Мировой тур ATP 2009
 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 

Германия
Теннис
Июнь 2009 года
2009